Lista de futebolistas do Kabuscorp Sport Clube do Palanca.

Por ano

2016 
Atualizado em 30 de Janeiro de 2016.

2017 
Equipa Técnica
Foto Romeu Filemon
Foto Quim Manuel
Guarda-Redes
Foto Rubian
Foto Josué
Foto Elber
Defesas
Foto Amaro
Foto Fissy
Foto
Foto Makulo
Foto Libero
Foto Mussumari
Foto Chico Caputo - 
Foto Mongo
Foto Debele
Foto Mingo Sanda
Médios
Foto Cassinda
Foto Tobias
Foto Mano
Foto Mundo
Foto Edy
Foto- Mpele Mpele
Foto Lami
Foto Magola Yves -
Foto Fiston
Foto Nary 
Foto Luís Tati 
Foto Mendes
Foto Nelito
Foto Manuel
Foto Mendinho
Foto Mavika
Avançados
Foto Ebunga
Foto Fundo Martins 
Foto Faustino
Foto Jacques

2018

Equipa Técnica- Kostadin Papic, Quim Manuel- Guarda Redes- JB,Josué, Elbér,-Defesas- Líbero, Nary, Lelé, Ebunga, Rafa, Emilson, Mussumari, Debele, Lunguinha,-Médio- Lami, Amaro, Magola, Cristano, Dario, Nandinho, Filhão, Tombe, Carlos Fuila,-Avançados- Franco Calero, Arouna Dang, Nelito.

Jogadores Famosos 
  Rivaldo
  Rubio
  Trésor Mputu
  Albert Meyong Ze

Kabuscorp Sport Clube do Palanca